{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = Les Ombres de la mer
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 20
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}Les Ombres de la mer est la vingtième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Univers

Résumé 
Partis de Macao pour le Japon, Tif et Tondu ont la mauvaise surprise de voir leur navire arraisonné et pillé par les Ombres de la Mer, des pirates opérant un sous-marin. En repartant, les pirates incendient le navire.

Tif et Tondu naufragés atterrissent sur une petite île où ils trouvent un poste de vigie des pirates. Ayant capturé deux sentinelles, ils revêtent leurs scaphandres et trouvent le repaire sous-marin des Ombres. Tif y actionne une alarme ; la situation devient grave, mais ils sont sauvés par un agent infiltré américain qui les aide à appareiller avant de revenir en force.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Le capitaine japonais
 Les Ombres de la Mer
 Le capitaine Hic

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949